Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Racing Mechelen in het seizoen 2011/2012.
Het pas gepromoveerde Racing Mechelen komt dit seizoen uit in Derde klasse.

Spelers

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Voorbereiding - Oefenwedstrijden

Derde klasse 2011-12

Beker van België 2011-12

Klassement

Ranschikkingen

Eindstand Topschutters

Statistieken

Overzicht 

Racing Mechelen naar seizoen
Belgische voetbalclub 2011/12